Костя Мушат
 Сімона Стрімбескі-Мушат
 Богдан I Мушат
 Штефан Мушат
 Роман I Мушат